Антония Сантилли (, род. 8 августа 1949, Спиньо-Сатурния) — итальянская киноактриса.

Карьера 
Окончила факультет гуманитарных наук Римского университета по специальности «современная литература» (1973). Выступала в любительском театре. Работала моделью.

Была дублёром Орнеллы Мути в фильме Умберто Ленци  (1971).

С 1972 года снимается в кино. В 1972—1973 годах исполнила роли в 12 фильмах, в основном в эротических лентах.

Антония Сантилли также сыграла роль Рины Д’Аньело, дочери дона Джузеппе, в фильме   (1973).

Советско-итальянская комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974) — последняя роль в её карьере. Приняла приглашение сниматься в СССР, отказавшись от работы в американской криминальной драме «Серпико» с Аль Пачино в главной роли.

Семья 
После съёмок «Итальянцев» вышла замуж за бизнесмена, родила сына и больше не снимается.

Фильмография 
 1972 — Спасибо, синьоры путаны — Ева (под псевдонимом Ирина Росс)
 1972 — Боккаччо — женщина в ванне
 1972 — Брат благочестивой сестры — Чиярина
 1972 — Моё тело в ярости — Сильвия
 1972 — Декамеротикус — Памела
 1972 — Божья кара — эпизод
 1973 — Босс — Рина Д’Аньело
 1973 — Еще раз перед расставанием — доктор Карли
 1973 — Он и я — Флавия Протти
 1973 — Лучшая сторона Паолины — Полина Бонапарт
 1974 — Невероятные приключения итальянцев в России — Ольга, внучка русской актрисы-балерины, которая эмигрировала в Италию после революции

Литература 
 Manlio Gomararasca, Davide Pulici: 99 Donne. Milano, 1999
 Manlio Gomararasca, Davide Pulici: Nocturno Dossier n.36: Le sorelle di Venere. Luglio, 2005

Примечания

Ссылки 
 Куда исчезла с экранов Антония Сантилли

Выпускники Римского университета
Фотомодели Италии